Липківська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Липківська сільська рада — Рівненська область, Гощанський район